Butre steht für:

 Butry oder Butre, Fischerdorf in Ghana, siehe Fort Batensteyn
 Butre (Fluss), ein Fluss in Ghana